Identity Crisis (film) een comedyfilm uit 1989
Identity Crises (Thrice), het eerste album van Thrice
Identity Crises (The Sweet), een album van The Sweet